Charles Scerri ist der Name folgender Personen:

* Charles Scerri (Schiedsrichter) (1940–2018), maltesischer Fußballschiedsrichter
 Charles Scerri (Fußballspieler, 1950) (* 1950), maltesischer Fußballspieler
 Charles Scerri (Fußballspieler, 1964) (* 1964), maltesischer Fußballspieler